Druga hrvatska rukometna liga predstavlja treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2012./13., te se sastoji od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.

Ljestvice

Sjever

Zapad

Jug

Poveznice 
 Premijer liga 2012./13.
 1. HRL 2012./13.
 3. HRL 2012./13.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2012./13.
 Hrvatski kup 2012./13.
 hrs.hr, skupina Sjever
 hrs.hr, skupina Zapad
 hrs.hr, skupina Jug

2012-13
m-2